Ю́рий Петро́вич Плато́нов:
 Платонов, Юрий Петрович (1930—1997) — советский и российский инженер, реставратор часов. Основатель и первый руководитель Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа.
 Платонов, Юрий Петрович (род. 1945) — российский психолог, ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.